Emi Hasegawa (ur. 1985) – japońska aktorka
 Emi Hasegawa (ur. 1986) – japońska narciarka